US National Championships 1881 var den første udgave af US National Championships i tennis (nu US Open), og mesterskabet blev afholdt i Newport Casino Lawn Tennis Club i Newport, Rhode Island, USA. Mesterskabet var åbent for alle medlemmer af klubber, der var medlem af United States National Lawn Tennis Association.

Der blev afviklet to rækker: herresingle og herredouble. Herresingleturneringen blev vundet af Richard Sears, som i finalen besejrede William Glyn fra Staten Island Cricket and B.B. Club med 6-0, 6-3, 6-2. Det var den første af Sears' syv sejre i træk i turneringen.

I herredoublefinalen vandt Clarence Clark og Frederick Winslow Taylor over Alexander Van Renssalaer og Arthur Newbold med 6-5, 6-4, 6-5.

Resultater

Herresingle 
Turneringen havde deltagelse af 25 spillere, og alle kampene blev spillet bedst af tre sæt bortset fra finalen, der blev spillet bedst af fem sæt. Alle sæt blev spillet først til seks partier.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - US Open 1881 (US Lawn Tennis Championships) 

Tennis i 1881
1881